Кнейб — фамилия.

 Кнейб, Виктор Иванович (род. 1980) —  российский саночник, член олимпийской сборной команды России.
 Кнейб, Виктория Ивановна (род. 1985) — российская спортсменка, член олимпийской сборной команды России по санному спорту.